Ба́рсово — посёлок городского типа в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

География 
Современный посёлок Барсово расположен на высоком правом берегу реки Оби между речками Барцевкой и Калининой на месте старинного урочища Барсова Гора.

Расстояние до административного центра 12 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 26 км.

История 
Первые стоянки людей на этом месте возникли уже в 5 тысячелетии до нашей эры. С тех пор, благодаря удобному природному и стратегическому расположению, Барсова Гора была постоянно заселена. Археологи обнаружили здесь более трёх тысяч жилищ и построек различных эпох.

Существует легенда об истории названия Барсовой Горы, связанная с именем могущественного князя Барса, который, проиграв решающее сражение, не сдался врагам, а бросился с высокой горы в реку, предпочтя смерть позору.

В начале 1970-х годов возникла острая необходимость организации постоянной переправы через Обь для дальнейшего развития одного из крупнейших в Западной Сибири промышленного центра — Сургута. В 1971 году было принято решение о строительстве железнодорожного моста. Мост был возведён ударной стройкой в кратчайшие сроки, а на месте древнего урочища быстро вырос посёлок Мостоотряд-29, впоследствии переименованный в Барсово (статус посёлка городского типа — с 1979 года).

Железнодорожный мост длиною 1927 метров долгое время был одним из крупнейших в Европе. В 1995—2000 был построен ещё один мост через Обь — автодорожный вантовый.

Население

Инфраструктура 
 Клуб
 Детский сад "Рябинка"
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Спортивный комплекс «Барс». Открыт в 1984 году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Барсово
 www.terrus.ru — база данных России

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Сургутского района
Населённые пункты на реке Обь